Siódmiak ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Siódmiak (* 1975), polnischer Handballspieler
 Karolina Siódmiak (* 1981), polnische Handballspielerin